Koivistonjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Koivistonjärvi (sjö i Södra Karelen), 
 Koivistonjärvi (sjö i Egentliga Finland), 

Robotskapade Finlandförgreningar